Март Таниэль (, род. ) — эстонский кинооператор.

Биография 
Март Таниэль родился 11 августа 1976 года. 

Он окончил Таллиннский университет, изучал кинематографию в киношколе FAMU в Праге и совершенствовался на нескольких международных тренингах и мастер-классах. 

Март Таниель неоднократно награждался как в Эстонии, так и за рубежом. За «Ноябрь» Таниэль получил награду за лучшую операторскую работу на кинофестивале Tribeca в 2017 году за «особенно смелую операторскую работу и беспрецедентное мастерство визуального языка». «Свободный выгул — баллада о принятии мира» (режиссер Вейко Ыунпуу, 2013 г.), спродюсированный Таниэлем и впервые показанный в программе Берлинского форума, получил ежегодную награду Эстонского фонда культуры как «самый красивый фильм». За фильм «Идиот» Таниэль получил премию PÖFF и ежегодную премию Эстонского культурного фонда за лучшую операторскую работу. «Издевательство над Святым Тыну» получило премию 2morrow IFF/Zavtra Glass Eye Award за операторскую работу на фестивале в Москве. Таниэль также получил награду за лучшую операторскую работу за «Осенний бал» на Трансильванском кинофестивале в категории программ международного конкурса.

Фильмография 
 2004 — «Teispool vihma»
 2004 — «Славек — дерьмо» / Slávek the Shit
 2006 — «Пустынный берег» / Tühirand
 2006 — «Искусство продажи»
 2007 — «Ян Ууспыльд едет в Тарту» / Jan Uuspõld läheb Tartusse
 2007 — «Нож» / Nuga
 2007 — «Осенний бал» / Sügisball
 2008 — «Amatöörid» / Amatöörid
 2009 — «Искушение святого Тыну» / Püha Tõnu kiusamine
 2010 — «Vahetus» / Vahetus
 2011 — «Идиот» / Idioot
 2013 — «Интимные места»
 2013 — Free Range/Ballaad maailma heakskiitmisest
 2017 — «Ноябрь» / November
 2018 — «Человек, который удивил всех»
 2021 — «Капитан Волконогов бежал»

Примечания 

Кинооператоры по алфавиту
Кинооператоры Эстонии